— железнодорожная станция на линиях Яманотэ и Кэйхин-Тохоку, расположенная в специальном районе Минато в Токио. Станция была открыта 16 декабря 1909 года. На станции установлены автоматические платформенные ворота.

Планировка станции 
Две платформы островного типа и 4 пути.

Близлежащие станции

Ссылки 
 JR East: Станция Тамати